El nombre de Beatriz Ponce de León puede designar a los siguientes individuos:

 Beatriz Ponce de León (m. 1330), esposa de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Coronel, señor de Sanlúcar de Barrameda.
 Beatriz Ponce de León, noble castellana y amante de Enrique II de Castilla.